1482 км, 1482-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1482 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский	край). Код 514737.
 1482 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 704934.